Juan Olivera puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Manuel Olivera (1981-), futbolista uruguayo.
 Juan Olivera Cortez (1901-1989), músico, filósofo y profesor de literatura originario de Perú.